Капланов:

 Капланов, Абумуслим (1820—1874) — гвардии генерал-майор от кавалерии.
 Капланов, Алексей Рамазанович (род. 1981) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.
 Капланов, Измаил Львович (1938—2011) — советский и белорусский композитор, исполнитель, автор песен.
 Султанов (Капланов), Камиль Даниялович (1911—2002) — литературовед, поэт, писатель и переводчик. 
 Капланов, Лев Георгиевич (1910—1943) — советский зоолог.
 Капланов, Мурад Рашидович (1915—1980) — главный конструктор космических систем связи.
 Капланов, Рашид-Хан Завитович (1883—1937) — министр внутренних дел Горской Республики (1918—1919), государственный деятель АДР (1919—1920).
 Капланов, Рашид Мурадович (1949—2007) — советский и российский историк, лингвист.